Maudite soit la guerre – film del 1910 diretto da Louis Feuillade
 Maudite soit la guerre – film del 1914 diretto da Alfred Machin